Социология морали (англ. Sociology of morality) - отрасль социологии, изучающая закономерности функционирования морали как системы взаимосвязанных норм, ценностей, санкций, оценок, предписаний, образцов поведения. Термин был введен Э. Дюркгеймом, который первым начал рассматривать мораль как социальную функцию и провозгласил необходимость социологического обоснования морали, а также использования методов социологического исследования морали.

Целью изучения социологии морали является морально-нравственная стратификация общества, т. е. этически санкционированное поведение социальных групп.

Возникновение и развитие 
Социологический подход к изучению морали возник еще в XIX веке.Термин был предложен французским социологом Э. Дюркгеймом в конце XIX века. На протяжении долгого времени существовали трудности с признанием этой научной дисциплины, поскольку ее относили не к социологическим, а к философским и этическим знаниям. Дюркгейм считал, что социология морали исследует коллективные установления, закрепленные в объективных ценностных суждениях. По его мнению, "моральные факты - такие же явления, как и другие; они состоят в правилах поведения, которые узнаются по некоторым отличительным признакам. Поэтому должна существовать возможность их наблюдать, описывать, классифицировать и искать объясняющие их законы". Позднее Э. Дюркгейма поддержал американский социолог П. Сорокин. Однако, в отличие от Дюркгейма, Сорокин предложил «интегральную модель» социологии морали: исследование соотношения различных этических ценностей в зависимости от культурологических и социологических факторов.

В новом столетии термин "социология морали" впервые появился в книге "Социология морали. Очерк проблем" польского этика М. Оссовской, выпущенной в начале 1960-х годов. Однако, само понятии социологии морали в труде рассмотрено не было. Философ лишь проанализировала ряд проблем функционирования морали в обществе с точки зрения этических знаний, поскольку относила социологию морали к одному из разделов теоретических рассуждений о нравственности.

Значительный вклад в развитие социологии морали внесли Н. Луман и Ш. Х. Пфюртнер наряду с другими немецкими исследователями. После семинара на тему "Социология морали", проходившего в 1975 г. в Билефельдском университете, Н. Туман, Р. Блум, К.А. Цигерт и Ш.Х. Пфюнтер опубликовали сборник статей, в котором затронули важнейшие проблемы этого научного направления.

В России развитие такой социальной дисциплины, как "социология морали", началось с 1984 года после публикации статьи "Социология морали: сущность, структура, предмет исследования" В.М. Соколова.

Объект и предмет социологии морали 
Объект социологии морали в самом общем виде можно определить как совокупность прямых и обратных связей в системе «общество – мораль». Таким образом, объектом социологии морали выступают нравственное сознание, нравственные отношения и нравственная деятельность различных социальных групп и их представителей, действующих в сфере труда, быта, досуга.

В структуру предмета социологии морали входит изучение:

 Влияния конкретных социальных условий на моральную систему и ее отдельные компоненты
 Воздействия моральной системы на существующие общественные отношения
 Нравственных аспектов социализации человека, реальный уровень и направленность сознания и поведения людей
 Специфики взаимодействия морали с другими формами социальной регуляции (например, правом и экономикой)
 Особенностей моральности отдельных социально-демографических и профессиональных групп (например, молодежи, женщин, предпринимателей)
 Специфики функционирования морали в конкретных социальных институтах (например, в семье и армии), отдельных сферах жизнедеятельности людей (например, моральные аспекты труда и быта)
 Конкретных систем (видов) морали, которые обусловлены различными социально-групповыми отношениями к определенным моральным ценностям.

Уровни исследования 
В социологии морали выделяют следующие уровни исследования:

 Методологический уровень, на котором разрабатываются методы и принципы исследования моральных феноменов
 Уровни общесоциологической и специально социологической теории, на которых разрабатываются конкретные модели исследования, ведется социологический мониторинг нравственного развития
 Уровень прикладных исследований, в ходе которого исследуются различные переменные, характеризующие сферу нравственности, анализируются показатели уровня развития нравственной культуры личности, типы моральных ориентации, суждений и поведения личности, разрабатывается типология моральных субъектов.

Критика 
В настоящее время продолжаются споры по поводу междисциплинарного статуса социологии морали. В современной отечественной науке существует точка зрения, согласно которой социология морали переживает серьезный методологический кризис и имеет репутацию проблемного вида социологического знания.

В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов "Социология морали: нормативно-ценностные системы":В пышном соцветии отраслевых дифференциаций социологического знания не без затруднений можно обнаружить и разглядеть ту, что во многом гипотетически именуют социологией морали. Не то, чтобы соответствующая тематика и весьма скромные исследования в данном направлении отечественной социологии существуют исключитель-но виртуально, но при простом сравнении даже с не очень продвинутыми отраслями на-шей социологии эти исследования явно проигрывают по степени проработанности и оформленности базовых концептов, научных программ, методологии, всевозможных дисциплинарных аксессуаров. Хотя, заметим, актуальная потребность в становлении самостоятельной отрасли социологического знания неоднократно фиксировалась в ряде классических трудов социологов различных мировоззренческих и теоретических пред-почтений. Кроме того, до сих пор продолжаются дискуссии об отнесении социологии морали к среднеуровневой или специальной социологическогой теории. Более аргументированной является точка зрения, согласно которой социология морали представляет собой среднеуровневую социологическую теорию.

См. также 
 Мораль господ и мораль рабов
 Political ponerology

Примечания

Литература